2 miejscowości w Polsce:
 Trzaskowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Chodzież
 Trzaskowice – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie chodzieskim, w gminie Chodzież